

Integralne części wsi w Polsce 
 Kacze Doły – część wsi Huta w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Koronowo
 Kacze Doły – kolonia wsi Radońsk w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. sępoleńskim, w gminie Sępólno Krajeńskie
 Kacze Doły – część wsi Niewieścin w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Pruszcz
 Kacze Doły – część wsi Rudno Dolne w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Nowe Brzesko
 Kacze Doły – część wsi Łaziska w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Ciepielów
 Kacze Doły – część wsi Drohojów w woj. podkarpackim, w pow. przemyskim, w gminie Orły
 Kacze Doły – część wsi Orły w woj. podkarpackim, w pow. przemyskim, w gminie Orły